Парламентарните избори се провеждат на 22 април 1923 г. в Царство България и са за XX обикновено народно събрание.

Спечелени са от Българският земеделски народен съюз, който печели 212 места.

Резултати

Източници 

1923
История на България (1918 – 1945)
Избори през 1920-те
1923